Муда́рра () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Мударра, Алонсо (ок. 1510—1580) — испанский композитор.

Топоним 
 Ла-Мударра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.